К-123 «Марс» — российская многоцелевая атомная подводная лодка, строившаяся в 1990—1993 годах на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде по проекту 945Б (945АБ) «Марс», ставшему развитием проекта 945А «Кондор», являющемуся в свою очередь развитием проекта подводные лодки проекта 945 «Барракуда».

Описание проекта 
Атомная подводная лодка К-123 «Марс» практически соответствовала требованиям, предъявляемым к лодкам четвёртого поколения. Планировалось, что ПЛ этого проекта, как и предыдущие модификации семейства 945, имевшие прочный корпус из титанового сплава, воплотят в себе передовые достижения в области снижения шумности. Лодка была заложена в марте 1990 года на заводе № 112 «Красное Сормово» под строительным номером 305.

В ноябре 1993 года строительство лодки было прекращено при 30 % готовности в связи с прекращением финансирования. Недостроенный корабль был разрезан на стапеле.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Проект 945АБ «Марс»
 Проект 945

Подводные лодки завода «Красное Сормово»
Проекты подводных лодок ЦКБ «Лазурит»